Лаванова дочь — дочь Лавана:

 Лия (Лея) — старшая дочь; 1-я жена Иакова (Якова; Израиля, то есть «Богоборца»); мать шести сыновей;
 Рахиль (Рахель) — младшая дочь; 2-я жена Иакова; мать двух сыновей.